Puskás Ferenc-díj, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) által alapított díj
 Puskás Ferenc-díj, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) által 2009-ben alapított díj

Sport egyértelműsítő lapok